Název Libavá může označovat: 
 Vojenský újezd Libavá, na severovýchodě okresu Olomouc v Olomouckém kraji
 Ptačí oblast Libavá
 Město Libavá, obec (bývalé město, do konce září 1946), jehož území bylo tvořeno katastrálními územími Dřemovice, Předměstí Libavá a Město Libavá, k 1. lednu 2016 obnovené jako obec vyčleněním z vojenského újezdu Libavá 
 Předměstí Libavá, jedno ze zrušených katastrálních území bývalého města Město Libavá
 Libava – česká verze německého názvu Liebau polského města Lubawka
 Libava – starší název lotyšského města Liepāja, pocházející z německé verze Libau 
Libava – starší název české obce Libavské Údolí 

a také:
 Libava – pravostranný přítok Ohře v Karlovarském kraji
 Malá Libava – levostranný přítok Libavy v Karlovarském kraji

Rozcestníky - místopisné jméno